Die Ⅲ Tašmajdana-Trophäe () war ein internationales Kleinfeldhandballturnier das 1962 in Belgrad stattfand.

Tabelle

Spiele

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1962
1962